Diplotropis, genre d'insectes coléoptères de la famille des Scarabaeidae.
 Diplotropis, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.